Göteborgs GK är en golfklubb i Hovås i Askim i södra Göteborg. Klubben bildades 1902 under namnet Göteborgs Idrottsförbunds Golfafdelning och är Sveriges näst äldsta golfklubb efter Särö Golf Club som bildades 1899. Göteborgs GK är dock Sveriges äldsta aktiva golfklubb och var den första klubben i Sverige som miljöcertifierades enligt ISO 14001.    . 

Initiativet till bildandet av klubben togs av Tor Törnsten, som 1902 bildande en golfsektion inom Göteborgs Idrottsförbund. Han flyttade golfspelandet från Sandviken på Norra älvstranden på Hisingen, mitt emot nuvarande Göteborgs fiskhamn. Även Viktor Setterberg, den stora pionjären inom svensk golf, var drivande i anläggandet av golfbanan i Hovås.

Banan anlades 1904 och omfattade då 6 hål med en sammanlagd längd av 1 466 meter. Medlemsantalet med egna klubbor var 40 stycken redan den första sommaren. De första åren hyrdes banan på kortare tid, men 1910 satte man igång med att teckna aktier till ett bolag, för att förvärva större delen av den mark som den dåvarande 9-hålsbanan omfattade. Banan, som stod klar 1908, var nu 2 381 meter lång. Klubbhuset kom till 1910 och ritades av arkitekt Ernst Torulf. 

Pokaltävlingen Stewarts Challenge Cup är en av Sveriges äldsta idrottstävlingar, alla kategorier. 

Den 14-16 maj 1911 anordnades klubbens första nationella mästerskap för både damer och herrar: Svensk sluten (nationell) amatör-mästerskapstäfling i golf.

Fram till 1923 spelade man på 9-hålsbanan. Därefter utökades banan under åren 1921-23 med ytterligare 3 hål, till en total längd av 3 233 meter. Utvidgningen leddes av klubbens professionist, engelsmannen George Roberts. Tack vare dispaschören Conrad Pineus kunde man förvärva marken för en 18-hålsbana, och under hösten 1930 påbörjades arbetet med den nya banan, ritad av arkitekt Andrew Persson. Den 1 oktober 1933 invigdes banan av klubbens ordförande Axel Brynolf. Det nya klubbhuset invigdes 1938. Medlemsantalet var då 350.

Referenser

Noter

Källor
En liten historia - Särö Golf Club - Den äldsta klubben, Golf Digest, utgiven 2011, av Gene Oberto
Årsskrift 1956 - 1965 : Askims hembygdsförening [samlingsverk], utgiven 1965. Årgång 1957, s. 20, "Hovås golfbana," av Georg Pettersson.
Hur idrotten kom till stan: Göteborgs idrottshistoria 1800-1950, red. Roland Jerneryd, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1981, s. 199f

Golfklubbar i Sverige
Sportklubbar i Göteborg
Sportklubbar bildade 1902
Byggnader ritade av Ernst Torulf